1055 км, 1055-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 Дома 1055 км — упразднённый населённый пункт в Можгинском районе Удмуртской Республики
 1055 км — пост, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 500931.
 1055 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Горьковской железной дороги в Удмуртской Республике. Код 254731.
 1055 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 587278.